Il singolare del torneo di tennis Bell Challenge 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Meghann Shaughnessy che ha battuto in finale Iva Majoli 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Meghann Shaughnessy (campionessa)
 Silvia Farina Elia (secondo turno)
 Anne Kremer (semifinali)
 Iva Majoli (finale)

 Jennifer Hopkins (quarti di finale)
 Nathalie Dechy (secondo turno)
 Lilia Osterloh (secondo turno)
 Jana Nejedly (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 2001